

В музыке 
 Revelation (альбом Armored Saint)
 Revelation (альбом Кристофера Ли)
 Revelation — дум-метал группа из Белоруссии
 Revelation — дум-метал группа из США

См. также 

 Revelation Records
 Myst 4: Revelation
 Mass Effect: Revelation
 Revelation Online — компьютерная игра, MMORPG